Jimbung (Kalikotes)
 Jimbung (Kedungtuban)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing